Anza kan syfta på:
 Anza (företag), en penseltillverkare i Bankeryd, Jönköpings kommun

Geografi

Colombia 

 Anza (kommun), Antioquia,

USA 

 Anza (ort), Kalifornien, Riverside County, 

Robotskapade USAförgreningar